C22H42O4 – formula molecolare dell'adipato di 2-etilesile
C22H42O4 – formula molecolare del diottiladipato

Formule molecolari